Акимо-А́нненское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Тяжинском районе Кемеровской области. Административный центр — деревня Акимо-Анненка.

История 
Акимо-Анненское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

В 2012 году деревня Самсоновка была упразднена как фактически прекратившая существование.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации поселения

Муниципальные образования Тяжинского района
Сельские поселения Кемеровской области